Het seizoen 1. slovenska nogometna liga 2015–2016 was het 25ste seizoen sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek dat om het landskampioenschap werd gestreden in de hoogste afdeling van het Sloveense betaald voetbal.

De tien deelnemende teams troffen elkaar vier keer. NK Maribor trad aan als regerend landskampioen, maar moest deze afstaan aan Olimpija Ljubljana. Onder leiding van trainer-coach Rodolfo Vanoli won de club uit de hoofdstad de vijfde landstitel uit de clubgeschiedenis, de eerste sinds 1995. De competitie begon op 17 juli 2015 en eindigde op 21 mei 2016. 
    
In de strijd om lijfsbehoud won NK Zavrč in de play-offs promotie/degradatie van NK Aluminij. Desondanks daalde Zavrč alsnog af naar de op een na hoogste divisie, omdat de club later geen licentie kreeg voor het volgende seizoen. Aluminij promoveerde daardoor.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

Eerste duel

Tweede duel

NK Zavrč handhaaft zich, maar kreeg geen licentie waardoor degradatie alsnog een feit was.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Scheidsrechters

Zie ook
Sloveense voetbalbeker 2015/16
Sloveens voetbalelftal in 2015
Sloveens voetbalelftal in 2016

2016
slovenska